Епархия Ачерры (, ) — епархия Римско-католической церкви, в составе митрополии Неаполя, входящей в церковную область Кампании. Правящий епископ — .

История 
Уже в XI веке христианство появилось в муниципии Ачерра.

Источники 
 Annuario pontificio за 2007 и предыдущие годы на сайте Catholic-hierarchy.org, страница 
 Официальный сайт епархии Авеллино

Ачерры
Ачерры